Straßmann oder Strassmann ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Strassmann (1901–1952), deutsche Schauspielerin und Sportfliegerin
 Ernst Strassmann (1897–1958), Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
 Erwin Strassmann (1895–1972), US-amerikanischer Gynäkologe
 Ferdinand Straßmann (1838–1931), deutscher Mediziner
 Fritz Straßmann (Mediziner) (1858–1940), deutscher Rechtsmediziner
 Fritz Straßmann (Friedrich Wilhelm Straßmann; 1902–1980), deutscher Chemiker
 Georg Strassmann (1890–1972), deutscher Mediziner
 Heinrich Straßmann (1834–1905), deutscher Frauenarzt
 Hermine Straßmann-Witt (1870–nach 1922), deutsche Theaterschauspielerin
 Johannes Strassmann (1985–2014), deutscher Pokerspieler
 Josef Julius Straßmann (1822–1889), deutscher Theaterschauspieler
 Julius Straßmann (1857–nach 1901), deutscher Theaterschauspieler und -direktor
 Marie Straßmann (1827–1892), deutsche Theaterschauspielerin
 Paul Straßmann (1866–1938), deutscher Mediziner
 Reinhold Strassmann (1893–1944), deutscher Mathematiker und NS-Opfer
 Samuel Straßmann (1826–1879), deutscher Mediziner
 Sarah Straßmann (* 1980), deutsche Künstlerin und Fotografin
 Werner Strassmann (* 1935), Schweizer Musiker, Dirigent, Arrangeur und Musikinstruktor
 Wolfgang Paul Strassmann (1926–2021), US-amerikanischer Ökonom
 Wolfgang Straßmann (1821–1885), deutscher Mediziner und Politiker

Siehe auch:

 Strassmann (Familie), deutsch-jüdische Ärztefamilie
 (19136) Strassmann, Asteroid des Hauptgürtels
 Robinsohn-Strassmann-Gruppe, eine linksliberale Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus
 Strasmann
 Strassman